Республика Гаити делится на 10 департаментов, которые подразделяются на муниципалитеты, а те, в свою очередь, на общины.

Примечания